Chiesa di Santa Francesca Romana – chiesa di Ferrara
Chiesa di Santa Francesca Romana – chiesa di Milano
Basilica di Santa Francesca Romana – chiesa di Roma

Pagine correlate
Santa Francesca